Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди женских юниорских команд 2016 года в I-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 10 по 16 января 2016 года в Мишкольце, Венгрия. Команда, занявшая первое место, получила право играть в ТОП-дивизионе чемпионата мира 2017 года.

Участвующие команды 

В чемпионате принимали участие 6 национальных команд — пять из Европы и одна из Азии. Сборная Японии пришла из ТОП-дивизиона, сборная Дании попала на чемпионат по результатам квалификационного турнира, остальные — с прошлого турнира первого дивизиона.

Судьи 

ИИХФ утвердила 4 главных и 7 линейных судей для обслуживания матчей первого дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди женских юниорских команд 2016 года.

Главные судьи
  Елена Иванова
  Маккензи Уильямс
  Радка Ружичкова
  Ульрика Винкльмайер

Линейные судьи
  Таня Кадонау
  Зита Гебора
  Сюсана Шандор
  Ли Хизерингтон
  Енни Яатинен
  Ли Таэри
  Харриет Веег

Турнир

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+1).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Аю Тоносаки
 Защитник:  Татьяна Источёва
 Нападающий:  Эмили Никс

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Табеа Боттхоф
  Жозефин Бисет Энгманн
  Аи Ота
  Эмма Йенсен
  Адриана Стофанкова
  Зора Готтлибет

Примечания

Ссылки 

 
 

Хоккей
Хоккей
ЖЮ*1
Первый 2016
Женщины
Хоккей